Maceió kan syfta på:

Brasilien 

 Maceió (kommun), Alagoas, 
 Maceió, delstatshuvudstad, Alagoas,